L'orthographe française admet depuis 1990 deux formes maîtrise et maitrise.

Le terme maîtrise (dérivé de ) peut avoir différentes significations :

 maîtrise universitaire, grade universitaire de deuxième cycle. Voir aussi Master (France), Maîtrise (France) et Maîtrise (Québec) ;
 maître, titre, grade, distinction (par exemple maîtrise de conférences, maîtrise d'orgues) ;
 maîtrise, chœur d'enfants (à l'origine dans un contexte ecclésiastique) ;
 maîtrise de soi, d'une chose : caractère, état, talent (cf. contrôle, possession, domination, virtuosité) ;
 maîtrise : dans une unité scoute, l'ensemble des chefs adultes (chef de troupe et assistants).

Voir aussi
 Agent de maîtrise, professionnel au niveau de qualification requis encadrant les ouvriers ( contremaîtres).
 Objet de maîtrise, objet qui ne sert à rien, sauf à prouver que l'artisan qui l'a réalisé est un maître dans son métier. Apparenté au chef-d'œuvre d'un compagnon.
 Brevet de maîtrise (BM) de la Marine  nationale française, qualification qui permet d’exercer des emplois de technicien expert ou des emplois à responsabilité organique importante de chef de secteur ou maître adjoint sur un bâtiment ou adjoint à un officier en état-major.

Références